Ultratop 50 Singles – belgijska lista przebojów. Rozdzielona jest na Flandrię i Walonię:
 Ultratop 50 Singles – cotygodniowa lista przebojów pięćdziesięciu najlepiej sprzedających się singli we Flandrii w Belgii
 Ultratop 50 Singles – cotygodniowa lista przebojów pięćdziesięciu najlepiej sprzedających się singli w Walonii w Belgii
Belgijskie listy przebojów